Velika nagrada Argentine 1977 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1977. Odvijala se je 9. januarja 1977.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Jody Scheckter
| Wolf-Ford
| 53
| 1:40:11,19
| 11
| 9
|-
! 2
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Alfa Romeo
| 53
| + 43,24 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 12
|  Carlos Reutemann
| Ferrari
| 53
| + 46,02 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 28
|  Emerson Fittipaldi
| Copersucar-Fittipaldi-Ford
| 53
| + 55,48 s
| 16
| 3
|-
! 5
| 5
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 51
| Obesa
| 8
| 2
|-
! 6
| 22
|  Clay Regazzoni
| Ensign-Ford
| 51
| +2 kroga
| 12
| 1
|-
! 7
| 19
|  Vittorio Brambilla
| Surtees-Ford
| 48
| Brez goriva
| 13
|
|-
! Ods
| 10
|  Ian Scheckter
| March-Ford
| 45
| El. sistem
| 17
|
|-
! NC
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 45
| +8 krogov
| 9
|
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| Brabham-Alfa Romeo
| 41
| Vzmetenje
| 2
|
|-
! Ods
| 9
|  Alex Ribeiro
| March-Ford
| 39
| Prenos
| 20
|
|-
! NC
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 37
| +16 krogov
| 15
|
|-
! Ods
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 32
| Pregrevanje
| 3
|
|-
! Ods
| 1
|  James Hunt
| McLaren-Ford
| 31
| Vzmetenje
| 1
|
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 28
| Zavrten
| 5
|
|-
! Ods
| 3
|  Ronnie Peterson
| Tyrrell-Ford
| 28
| Zavrten
| 14
|
|-
! Ods
| 29
|  Ingo Hoffmann
| Fittipaldi-Ford
| 22
| Motor
| 19
|
|-
! Ods
| 11
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 20
| Dovod goriva
| 4
|
|-
! Ods
| 18
|  Hans Binder
| Surtees-Ford
| 18
| Trčenje
| 18
|
|-
! Ods
| 17
|  Renzo Zorzi
| Shadow-Ford
| 2
| Menjalnik
| 21
|
|-
! DNS
| 6
|  Gunnar Nilsson
| Lotus-Ford
| 
| 
| 10
| 
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: James Hunt 1'51.060

Formula 1 sezona 1977
1977